Sicorisia är ett släkte av insekter. Sicorisia ingår i familjen Dictyopharidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Sicorisia